Molekulska formula -{C18H16O7}- se može odnositi na:

 Eupatilin
 Ajanin
 Pahipodol
 Santin (flavonol)
 Usniska kiselina